Seo Dong-won (1973) – calciatore sudcoreano
Seo Dong-won (1975) – calciatore sudcoreano
Seo Dong-won (1979) – attore sudcoreano